Judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000 w Sydney zostało rozegrane w dniach 16 - 22 września w hali Sydney Convention and Exhibition Centre. Tabelę medalową zawodów wygrali reprezentanci Japonii z dorobkiem czterech złotych, dwóch srebrnych oraz 4 brązowych medali. W zawodach udział wzięło 398 judoków - 237 mężczyzn i 161 kobiet. Zawody w judo odbyły się po raz dziewiąty w historii igrzysk olimpijskich.

Medaliści zawodów

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa zawodów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny raport z Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000 w Sydney – Judo, digital.la84.org, [dostęp 2022-04-07].
 Judo at the 2000 Summer Olympics, olympic.org, [dostęp 2022-04-07].
 Judo - Sydney 2000, olympics.com, [dostęp 2022-04-07].

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
2000
Igrzyska Ol